Kōtal-e Ḩājīgak är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Wardak, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Kōtal-e Ḩājīgak ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Ḩājīgak är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Kōtal-e Ḩājīgak. Runt Kōtal-e Ḩājīgak är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōtal-e Ḩājīgak består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Wardak (provins)